

Geografia 
Montenegro
 Bare – villaggio del comune di Kolašin
 Bare – villaggio del comune di Nikšić
 Bare – villaggio del comune di Šavnik
Serbia
 Bare – villaggio del comune di Despotovac nel distretto di Pomoravlje 
 Bare – villaggio del comune di Knić nel distretto di Šumadija 
 Bare – villaggio del comune di Kraljevo nel distretto di Raška
 Bare – villaggio del comune di Novi Pazar nel distretto di Raška 
 Bare – villaggio del comune di Požarevac nel distretto di Braničevo 
 Bare – villaggio del comune di Prijepolje nel distretto di Zlatibor 
 Bare – villaggio del comune di Rekovac nel distretto di Pomoravlje
 Bare – villaggio del comune di Sjenica nel distretto di Zlatibor
 Bare – villaggio del comune di Leposavić nel distretto di Kosovska Mitrovica

Musica 
 Bare – album di Barb Jungr del 1999
 Bare – album di Annie Lennox del 2003
 Bare –  musical di Jon Hartmere Jr. e Damon Intrabartolo noto anche come Bare: A Pop Opera e bare the musical

Altro 
 Bare – plurale di bara